Швабія (), або Швабен () — власна назва. Походить від назви швабів, нащадків свевів.

Історія 
Швабія — регіон
 Герцогство Швабія
 Швабський округ — округ Священної Римської імперії в 1500—1806 роках.
 Нова Швабія — німецька територіальна претензія в Антарктиці у 1939—1945 роках.
 Швабське зерцало — правовий збірник 1275 року.

Топоніми

Швабська сільська рада

Швабія — регіон.
 Швабія (округ)
 Маркт-Швабен
 Швабський Альб
 Швабський Галль
 Швабський Гмюнд

Див. також 
 Свевія